Skowronek steht für:
 Skowronek (Pferd) (1908–1930), Arabischer Vollblut-Zuchthengst
 Skowronek (Berg) (dt. Lerchenberg), Erhebung (653 m ü. NN) im Glatzer Schneegebirge, Bergrücken am Dreiländereck Schlesien-Böhmen-Mähren, Sudeten, Polen
 Skowronek (Gmina Lubichowo), Ortsteil im Ort Osowo Leśne (dt. Ossau) in der Gemeinde Gmina Lubichowo, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen

Skowronek (poln. für Lerche) ist der Familienname folgender Personen:
 Czesław Skowronek (* 1937), polnischer Wirtschaftspolitiker und Politiker 
 Helmut Skowronek (1931–2019), deutscher Psychologe
 Henryk Skowronek (1923–1981), polnischer Gewichtheber 
 Herbert Skowronek (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Hubert Skowronek (1941–1979), polnischer Fußballspieler 
 Jerzy Skowronek (1937–1996), polnischer Historiker 
 Ludwik Skowronek (1859–1934), katholischer Geistlicher und Politiker aus Oberschlesien 
 Marie Brämer-Skowronek (* 1990), deutsche Para-Leichtathletin
 Michał Skowronek (* 1949), polnischer Mittelstreckenläufer
 Norbert Skowronek (* 1947), deutscher Sportfunktionär
 Ryszard Skowronek (* 1949), polnischer Leichtathlet
 Stephen Skowronek (* 1951), amerikanischer Politikwissenschaftler 

Siehe auch:
 Skowronnek
 Martin Skowroneck